Tres diferentes clases de destructores japoneses han recibido el nombre Akizuki:

 La Clase Akizuki de destructores de la Armada Imperial Japonesa, activa desde 1942 hasta 1963 y compuesta por los:
Akizuki
Fuyuzuki
Hanazuki
Haruzuki
Hatsuzuki
Natsuzuki
Niizuki
Shimotsuki
Suzutsuki
Teruzuki
Wakatsuki
Yoizuki

 La Clase Akizuki de destructores de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, activa desde 1960 hasta 1993 y compuesta por los:
Akizuki (DD-161)
Teruzuki (DD-162)

 La Clase Akizuki de destructores de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, activa desde 2012, compuesta por los:
Akizuki (DD-115)
 (DD-116)
 (DD-117)
 (DD-118)